

Patronyme 
 Theodore Melfi, réalisateur et producteur américain.

Toponyme 
Melfi, une ville d'Italie ;
 le château de Melfi dans cette ville ;
Melfi, une ville du Tchad.

Acronyme 
MELFI, pour Minus Eighty Degree Laboratory Freezer for ISS, un laboratoire européen pour la Station spatiale internationale.

Homonymie de toponyme